Бетто́н (, , ) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на захід від Парижа, 9 км на північ від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4029 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10148,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен